Phaiax, Poszeidón és Kerküra fia, a phaiákok mitikus őse
 Phaiax, Eraszisztratosz fia, i. e. 5. századi athéni politikus
 Phaiax, i. e. 4. századi görög építész